Ауребеш — вигаданий алфавіт, який використовується для подання основної галактичної мови у франшизі «Зоряні війни». Назва походить від комбінації назв перших двох літер — «аурек» та «беш»; на кшталт як і слово «абетка», яке походить від назв двох букв українського алфавіту: «а» та «б». Класична абетка ауребешу складається з 26 літер, розширена з 34 знаків.

Особливості алфавіту 

Ауребеш включає в себе приголосні, голосні, подвійні букви та розділові знаки. Слова, традиційно, розділяються пробілами. Порядок читання зазвичай зліва направо і зверху вниз. Для позначення великих літер символи відображають дзеркально. Символ республіканського кредиту — «реш» («Р» в слові «Республіка») з двома вертикальними лініями, перекреслює верхню половину символу. Букви алфавіту також використовуються для позначення музичних ключів, наприклад, літера «креш».

Деякі символи в ауребеші відповідали диграфам у вищому галактичному алфавіті. Наприклад, поєднання «th» у вищому галактичному могло бути записане на ауребеші, як поєднання літер «трил» і «херф», або однією літерою «теш»

Ауребеш та інші справжні алфавіти 

Є кілька тонких натяків, що Галактика також використовує латинський алфавіт (адже основна галактична мова, по суті, англійська) разом з ауребешем. У цьому можна переконатися на прикладі деяких записів, наприклад Кодексу джедаїв, або емблем, наприклад, Ордену джедаїв. Хоча можна сказати, що ці приклади спеціально «переведені» на англійську для земних читачів, в деяких випадках використовується одночасно латина і ауребеш. Невідомо, чи слід вважати ці випадки помилками і/або вони не відповідають канону. На додаток до цього, використання латинських символів для опису різних моделей зіркових винищувачів, ґрунтуючись на їх формі («X-Wing», «Y-Wing», «A-Wing» тощо), схоже, доводить, що латинський алфавіт існує в цьому всесвіті, оскільки форми цих кораблів не відповідають формі букв ауребеша, на відміну від латинського алфавіту. Так само можна помітити латинь в іменах, наприклад Кі-Аді-Мунді.

Згодом присутність латиниці у всесвіті «Зоряних війн» було ретконічно обґрунтовано у статті Джона Хазлетта «The Written Word», опублікованій на сайті «Star Wars Hyperspace» у березні 2010 року, в якій латинський алфавіт названий вищим галактичним алфавітом і пояснено, що він для церемоніальних цілей, офіційних документів, і навіть для умовних позначень. У цій же статті пояснено присутність грецького алфавіту (наприклад, у назвах шатлів) — усередині всесвіту він відповідає тіонському алфавіту.

У всесвіті можна бачити арабські числа, наприклад в мультсеріалі «Війни клонів» присутні стилізовані арабські цифри на техніці і робах в'язнів, однак створені фанами шрифти представляють числову систему, засновану на лініях та крапках.

Поява та створення 

Подібний з ауребешем текст на листку, який можна бачити в оригінальній трилогії, насправді це випадковий набір символів, за допомогою якого творці фільму, мабуть, не збиралися передавати будь-яку інформацію. Перша відповідність символів та їхніх англійських еквівалентів створив Стівен Крейн з West End Games в збірці правил «Star Wars Miniatures Battles Companion» (1994) для ігор «Зоряні війни: Мініатюри битв» та «Зоряні війни: Рольова гра». Через два роки вийшло доповнення до «Мініатюри битв», у якому були доданні розділові знаки до ауребеш, і відповідно алфавіт був розширений до 34 знаків.

«Оригінальний» ауребеш іноді використовувався в електронних та настільних іграх, наприклад, «Star Wars Monopoly». Оскільки набір символів у фільмах випадковий, то будь-які спроби читати їх згідно з позначеннями, які вигадав Стівен Крейн, безглуздо. Більшість слів у фільмі складаються з одних приголосних, а деякі символи, що з'являються на екрані, взагалі відсутні в ауребеші.

У трилогії приквелів, і в спеціальному виданні оригінальної трилогії, яке вийшло у 2004 році використовується абетка Стівена Крейна, і текст можна перекласти на існуючу мову.

Текст, який можна побачити під час перегляду «Star Wars Holiday Special» написаний англійською, оскільки до того моменту ауребеш ще не був придуманий. Вперше ауребеш з'явився п'ять років по тому у «Поверненні джедая». Також ауребеш можна було помітити ще у «Новій надії».

Використання у галактиці 

Текст написаний ауребешом можна побачити на екранах панелях різних видів техніки, в тому числі на екрані в кабіні зоряних винищувачів «N-1», які було показано у «Прихованій загрозі» під час захоплення Набу. Згодом ауребеш був показаний у небесній станіції сепаратистів, та у макробіноклі.

Під час Війн клонів деякі солдати-клони розмальовували свою броню. У клона «CT-411» на шоломі була написана фраза «деяким хлопцям пощастило». Деякі клони зробили собі татуювання ауребешом. Медик-клон Кікс мав татуювання на голові з фразою «Хороший дроїд — це мертвий», але татуювання врешті-решт приховали, коли він відростив волосся наприкінці війни. Клон Скетч мав над лівим оком татуювання літери «сент», що являлось його ініціалом. У тому ж стилі деякі надшвидкісні низьколетючі десантні кораблі піхоти мали напис імен трансорту, а на деяких були різноманітні написи. У патрульних транспортерах, які використовувались на Корусанті були написи «поліція». Технічні дані, які використовувала Галактична Республіка під час Війн клонів, також були написані ауребешом. У мультсеріалі «Війни клонів» можна побачити безліч випадків, коли використовується писемність ауребешу.

Заклади по всій галактиці використовували ауребеш на вивісках. Кілька плакатів на яких були написи ауребешом висіли в барах під час Війн клонів. У власника одного з барів було татуювання на правому плечі, що в перекладі означало «мама».

Плакати з розшуком в Архіві джедаїв були написані ауребешом.

У мультсеріалі «Повстанці» помітно, як один з офіцерів використовував монітор, на якому були перераховані імена кількох в'язнів написані ауребешом. Імперія також використовувала ауребеш у своїх пропагандистських плакатах. Кресленнях TIE Fighter, які були викрадені командою «Спектр» були написані ауребешом.

У фільмі «Бунтар Один» у головної героїні був кулон, який дістався їй від її мати, яка віддала його перед смертю. На кайбер-кристалі був напис «довірся силі» ці слова також були останніми, які сказала їй мати.

Приблизно через 34 років  ауребеш все ще використовувався. Написи на ньому можна побачити на рятувальному жилеті По Демерона, члена ескадрильї зоряних винищувачів «X-wing», сам напис означав «Потягніть, щоб надути».

У Зовнішньому кільці ауребеш іноді використовувався разом з алфавітом зовнішнього кільця.

Примітки

Література 

 

Абетка
Мови «Зоряних війн»